Il Roller Hockey Asia Cup 1995 è stato la 4ª edizione del Roller Hockey Asia Cup; la manifestazione venne disputata in Giappone a Nagano dal 18 al 21 ottobre 1995.
La competizione fu organizzata dalla Asia Confederation of Roller Sports.
Il torneo fu vinto dal Giappone per la 2ª volta nella sua storia.

Nazionali partecipanti

Svolgimento del torneo

Risultati

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Quarto turno

Quinto turno

Sesto turno

Settimo turno

Classifica

Campioni

Collegamenti esterni 
 
 Risultati edizione 1995 su rinkhockey.net
 Classifica edizione 1995 su rinkhockey.net

1995